Лебель — имя собственное.

Персоналии 
 Лебель, Жан (Жан Красивый; около 1290 — 1370) — франкоязычный средневековый хронист из графства Генненгау.
 Лебель, Жан-Жак (род. 1936) — французский художник, поэт, издатель, политический деятель и учёный.
 Лебель, Николя (1838—1891) — французский офицер, изобретатель-оружейник.
 Лебель, Робер (1905—1999) — канадский хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой.
 Лёбель, Иоганн-Вильгельм (1786—1863) — немецкий историк.

Вооружение 
 Винтовочно-пулемётный патрон 8х50 мм обр. 1886 года (8×50 мм R Лебель).
 Винтовка Лебеля обр. 1886 и её модификации.